Santa Rosalía steht für folgende Orte:

in Mexiko:
 Santa Rosalía in Baja California Sur
 Santa Rosalía (Chiapas) in Chiapas
 Santa Rosalía (Jalisco) in Jalisco
 Santa Rosalía (Tabasco) in Tabasco
 Santa Rosalía de Camargo in Chihuahua

in anderen Ländern:
 Santa Rosalía (Kolumbien), Gemeinde im Departamento Vichada
 Santa Rosalía (Venezuela), Gemeinde in Portuguesa